L'édition 2014 de l'Ethias Trophy, tournoi du circuit Challenger, s'est déroulée du 29 septembre au .

Faits marquants 
L'Ethias Trophy en est à sa . 

Cette édition marque la fin de carrière du joueur belge Olivier Rochus, premier vainqueur du tournoi. Il joue en simple où il s'incline au premier tour face à Gerald Melzer et en double avec Steve Darcis où ils passent un tour.

Les Belges David Goffin, le grand favori, et Steve Darcis atteignent la finale en simple. Il s'agit de la deuxième finale belgo-belge de l'histoire du tournoi. Steve Darcis atteint la finale du tournoi pour la deuxième fois alors que David Goffin est le cinquième joueur belge à atteindre la finale du tournoi. David remporte le match et établit une série impressionnante de 20 victoires d'affilée sur le circuit Challenger après ses titres à Scheveningen, Poznań et Tampere en juillet.

En double, les Français Marc Gicquel et Nicolas Mahut s'imposent en finale face à Andre Begemann et Julian Knowle.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ethias Trophy
 ATP Challenger Tour

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 

Tennis masculin en 2014
2014
Sport en Belgique en 2014
Tennis en septembre 2014
Tennis en octobre 2014